Coppa Italia 2018 – torneo di pallacanestro femminile
 Coppa Italia 2018 – torneo di pallacanestro in carrozzina